Lazarević est le nom d'une grande dynastie serbe du Moyen Âge.

Lazarević comme nom de famille 
 Ana Lazarević (1991-), joueuse de volley-ball serbe.
 Branko Lazarević (1984-), footballeur serbe.
 Laza Lazarević (1851-1890), écrivain et psychiatre serbe. 
 Mladen Lazarević (1984-), footballeur serbe.
 Milunka Lazarević (1932-2018), joueuse d'échecs yougoslave.
 Stefan Lazarević (1374-1427), prince serbe.
 Vojin Lazarević (1942-), footballeur monténégrin.

Voir aussi 
 Nicolas Lazarévitch
 Serge Lazarevitch

Homonymie de patronyme